Magyarország
 Egyházashetye, község Vas megyében, a Celldömölki járásban
 Hetye, Árpád-kori település, melynek romjai Somogy megyében, Ádánd külterületén találhatóak
 Makkoshetye, Újkérhez tartozó egykor önálló település Győr-Moson-Sopron megyében, a Soproni járásban